Lotus 77 — гоночный автомобиль Формулы-1 команды Lotus, выступавший в сезоне  года.

История

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Lotus Формулы-1